Karl Martell ist der Name folgender Personen:

* Karl Martell (um 688–741), fränkischer Herrscher
 Karl Martell (Ungarn) (1271–1295), ungarischer Adliger, Titularkönig von Ungarn
 Karl Martell (Schauspieler) (1896–1966), deutscher Schauspieler
 Karl-Heinz Martell (1928–2002), deutscher Schauspieler